Бьёрн Иверсен Паульсен (; ) — датский футболист, защитник шведского «Хаммарбю».

Клубная карьера 
На юношеском уровне выступал за ряд датских клубов. В начале 2007 года перешёл в молодёжную команду «Сённерйюск». Дебютировал за основную команду 25 апреля 2010 года в игре с «Норшелланном», выйдя на замену на 83-й минуте. Выступал за клуб на протяжении шести сезонов, проведя за это время больше 150 матчей и забил 14 мячей. 31 августа 2015 года перешёл в «Эсбьерг», заключив контракт, рассчитанный на два года. Первый матч за новую команду провёл 14 сентября против «Оденсе».

16 января 2017 года перешёл в шведский «Хаммарбю». подписав с клубом трёхлетнее соглашение. Дебютировал за клуб 18 февраля в кубковом поединке с «Нючёпингом», появившись на поле в стартовом составе. В чемпионате провёл 29 игр и забил восемь мячей. По итогам года был признан лучшим игроком команды. В январе 2019 года перешёл в немецкий «Ингольштадт 04», в котором провёл два года, выступая во второй и третьей лигах. 4 июня 2021 года вернулся в «Хаммарбю». Весной 2022 года вместе с командой дошёл до финала кубка Швеции. В решающей игре против «Мальмё» основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался соперник.

Карьера в сборной 
В июле 2010 году в составе молодёжной сборной Дании принимал участие в Молочном кубке. В игре с Японией, состоявшейся 26 июля, забил два мяча.

Достижения 
Хаммарбю:
 Финалист Кубка Швеции: 2021/2022

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хаммарбю»

Футболисты Дании
Игроки ФК «Сённерйюск»
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Ингольштадт 04»